El término Estado Mayor Conjunto puede hacer referencia a:

Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile.
Estado Mayor Conjunto de la Defensa, órgano auxiliar del jefe del Estado Mayor de la Defensa de España e integrado en el Estado Mayor de la Defensa.
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de Argentina.
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de Brasil.
Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.
Estado Mayor Conjunto de Colombia.

Estados Mayores